У цьому списку представлені всі зорі сузір'я Жирафа до видимої зоряної величини +6,5m та інші зорі, варті уваги: змінні зорі, зорі з планетними системами, наднові тощо.

Див. також 
 Список зір за сузір'ями

Посилання 
 SIMBAD Astronomical Database 
 HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index (Kostjuk, 2002) 
 The Hipparcos and Tycho Catalogues (ESA 1997) 

Жираф (сузір'я)
Ж